Zapórnik je lahko:
 oseba, ki prisilno biva v zaporu oziroma, ki prestaja kazen odvzema prostosti: – glej zapor
 glas, ki nastane, ko predre zračni tok zaporo – glej zapornik

Sklici